Лока могу бити:
 Лока (санскрит), што значи свет
 Лока (Копер), насељено мјесто у општини Копер, Република Словенија
 Лока (Старше), насељено мјесто у општини Старше, Република Словенија
 Лока (Шентјернеј), насељено мјесто у општини Шентјернеј, Република Словенија
 Лока (Тржич), насељено мјесто у општини Тржич, Република Словенија
 Шкофја Лока, град и сједиште истоимене општине, Република Словенија

Види још 
 Велика Лока
 Мала Лока